Ochrimiwka (ukrainisch Охрімівка; russische Entsprechung Охримовка) ist der Name mehrerer Dörfer in der Ukraine:

 Ochrimiwka (Wowtschansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk
 Ochrimiwka (Melitopol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol